Donauprinzessin steht für:

 Donauprinzessin (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie
 Rossini (Schiff), ein Schiff das bis 2006 Donauprinzessin hieß
 Donauprinzessin (Schiff, 1991), ein Schiff das bis 2021 Stadt Bad Ems hieß